Als Frieden von Hamburg bezeichnet man folgende Friedensschlüsse:

 Frieden von Hamburg (1536), Friedensschluss zwischen der Hanse und Dänemark
 Frieden von Hamburg (1762), Friedensschluss vom 5. Mai 1762 zwischen Preußen und Schweden während des Siebenjährigen Krieges